Miejscowości w USA:
 Starbuck – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Starbuck – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Starbuck (ang. Starbuck Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Wyspy
 Starbuck – wyspa, jedna z Wysp Line w państwie wyspiarskim Kiribati na Oceanie Spokojnym, nieco na zachód od linii zmiany daty

Inne:
 Starbucks – największa na świecie sieć kawiarni
 Starbuck – bohater książki Hermana Melville’a Moby Dick
 Kara „Starbuck” Thrace – bohaterka serialu Battlestar Galactica (serial telewizyjny 2004)
 „Starbuck” – pseudonim kanadyjskiego wrestlera Michaela Majalahtiego.